Puchar Rumunii w piłce siatkowej mężczyzn 2011/2012 (rum. Cupa României masculin 2011/2012) – 6. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Rumunii odbywających się od 2006 roku. Zainaugurowane zostały 12 października 2011 roku i trwały do 7 maja 2012 roku. Brały w nich udział kluby z Divizia A1.

Rozgrywki składały się z 1/8 finału, ćwierćfinałów i turnieju finałowego. W 1/8 finału drużyny rozgrywały dwumecze. Zwycięzcy dołączyli do czterech najlepszych zespołów Divizia A1 w sezonie 2010/2011.

Turniej finałowy odbył się w dniach 26-27 kwietnia 2012 roku.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinały

Turniej finałowy

Półfinały

Finał

Bibliografia 
 
 

2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
Puchar Rumunii w piłce siatkowej mężczyzn
2011 w Rumunii
2012 w Rumunii